Економічний тиск () — це тиск на будь-яку країну або не тільки на країну за допомогою спеціальних санкцій чи то певних угод на продажу будь-якого товару. Під час економічного тиску може падати курс національної валюти, може зростати ціна на будь-який товар тощо.

Економічна термінологія